Dhar eller Dhār kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Dhār (distrikt), Madhya Pradesh, 
 Dhar, Madhya Pradesh,

Mauretanien 

 Dhar, Mauretanien  – en kommun i departementet Bassikounou i regionen Hodh Ech Chargui

Robotskapade Indienförgreningar